Ольшанська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX — першій чверті XX століття:
 Ольшанська волость — Новооскільського повіту Курської губернії;
 Ольшанська волость — Лубенського повіту Полтавської губернії;
 Ольшанська волость — Прилуцького повіту Полтавської губернії;